12e Legerkorps (Verenigd Koninkrijk) - Britse legereenheid
 12e Legerkorps (Wehrmacht) - Duitse legereenheid
 12e Legerkorps (Union) - Amerikaanse legereenheid actief in de Amerikaanse burgeroorlog
 12e Legerkorps (Frankrijk) - Franse legereenheid
 12e Legerkorps (Noord-Korea) - Noord-Koreaanse Duitse legereenheid
 12e Legerkorps (India) - Indiase legereenheid